B 35 steht für:
 die Bundesstraße 35 in Deutschland
 die Retzer Straße in Österreich

B35